Apokalipsa je lahko:

 apokalipsa lahko pomeni konec sveta (bibilčni dogodek uničenja sveta)
 Apokalipsa je zadnja knjiga Svetega pisma Nove zaveze, imenovana tudi Razodetje ali Janezovo razodetje
 Brevir o apokalipsi, vključujoč Petrovo apokalipso
 Apokalipsa zdaj, film Francisa Forda Coppole (glavno vlogo je odigral Marlon Brando)
 Apocalypse, težkometalna glasbena skupina, ki je delovala med letoma 1980 in 1990
 Apokalipsa, slovensko literarno društvo in njegova istoimenska revija

Glej tudi 

 Apocalyptica, finska glasbena skupina, ki jo sestavljajo trije violončelisti
 Apocalipto, film, režiser Mel Gibson, 2006